Тинда — місто в Росії
 Тинда — річка в Росії, притока Гілюю
 Тинда — річка в Росії, притока Депу
 Тинда — річка в Росії, притока Уркану
 Тинда — станція Далекосхідної залізниці Росії

 Тинда — місцевість в місті Олександрія, Україна